BNM peut faire référence à :
  ;
 Bibliothèque numérique mondiale ;
 Bibliothèque numérique marocaine ;
 Bureau national de métrologie ;
 besoin nutritionnel moyen.